Black Sheep (engl. „schwarzes Schaf“) steht für

 Black Sheep (Band), US-amerikanisches Hip-Hop-Duo
 Black Sheep (Metal-Band), ehemalige Heavy-Metal-Band aus Los Angeles, Kalifornien
 Black Sheep (Rockband),ehemalige  Rockband aus Rochester, New York
 The Black Sheep, deutsche Alternative-Rock-Band
 VMA-214, einen Fliegerverband des United States Marine Corps

 Black Sheep (1996) (Deutsch: Black Sheep – Schwarzes Schaf mit weißer Weste), US-amerikanische Filmkomödie
 Black Sheep (2006), neuseeländische Horrorkomödie

 Black Sheep Brewery, Brauerei aus Yorkshire

 Black Sheep Music Magazine, Schweizer online-Musikmagazin

Siehe auch:
 Schwarzes Schaf (Begriffsklärung)